George Robinson peut nommer :
George Robinson (1827-1909), homme politique britannique ;
George D. Robinson (1834-1896), homme politique américain ;
George Robinson (1890-1958), directeur de la photographie américain.